Чимальтенанго:

 Чимальтенанго — город в Гватемале, административный центр одноимённого департамента.
 Чимальтенанго — один из 22 департаментов Гватемалы.